Kiese steht für:

 Chise (Fluss), ein Nebenfluss der Aare im Schweizer Kanton Bern

Kiese oder Kiesé ist der Familienname folgender Personen:

 Holger Kiesé (* 1959), deutscher evangelischer Diakon, Kirchenmusiker und Liedermacher
 Isaac Kiese Thelin (* 1992), schwedischer Fußballspieler
 Manfred Kiese (1910–1983), deutscher Pharmakologe und Toxikologe
 Steffen Kiese (* 1987), deutscher Basketballspieler